SCAP steht für:
 Supreme Commander for the Allied Powers, der Befehlshaber der Alliierten während der Besatzungszeit in Japan
 SA des Automobiles Société de Construction des Automobiles Parisiennes, kurz S.C.A.P., ehemalige französische Automarke
 Security Content Automation Protocol, umfasst offene Sicherheitsstandards im IT-Bereich
 SREBP cleavage activating protein, ein regulatorisches Membranprotein
 Short Chained Alkyl Phenols, kurzkettige Alkylphenole

sCAP steht für:
 severe community-acquired pneumonia, eine schwere Form der ambulant erworbenen Pneumonie, siehe Lungenentzündung.

SCAP